Шту́цер (от  «обреза́ть коротко, укоротить») — многозначное понятие:

 Штуцер — нарезное дульнозарядное ружьё в XVI—XIX веках, а также особая категория охотничьего оружия.
 Штуцер — короткая соединительная трубка.
 
 Штуцер, Михаил Иванович (1879—1935) — русский, советский и украинский микробиолог и эпидемиолог.